SID může znamenat: 
 Středočeská integrovaná doprava
 Sound Interface Device, zvukový čip osmibitových počítačů firmy Commodore či některých specializovaných syntetizérů (SidStatiton). 
 Společnost pro informační databáze a.s., pražská společnost působící pro sdružení SOLUS
 Society for Information Display, globálně působící společnost z Kalifornie, USA 
 Society for Investigative Dermatology, americká dermatologická společnost
 Student Information Desk, kontaktní střediska některých škol, např. britských univerzit
 Student Identification (SID) System
 Seafarers Identity Document, identifikační doklad námořníka
 Security Identifier

Související články 
 Sid (jméno)